Fonk ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Fonk (1905–1969), deutsche Porträt-, Landschafts- und Stilllebenmalerin
 Peter Fonk (* 1955), deutscher Moraltheologe
 Wilhelm Fonk (1896–1974), deutscher Politiker (Zentrum)

Siehe auch:
 Fonck
 Vonk
 Vonck